

Patronyme
 Auguste de Maere, (1826–1900), fut un ingénieur, un homme politique et un promoteur de port belge.
 Lambert De Maere, (1897-1967) fut un homme politique belge socialiste.
 Pierre de Maere, (né en 2001) est un chanteur et auteur-compositeur-interprète.

Homonymie
Homonymie de patronyme